Pleasant Plain (Iowa)
Pleasant Plain (Ohio)
Ou ainda:
Pleasant Plains (Arkansas)
Pleasant Plains (Illinois)

Desambiguações de topônimos